India
 Vadugapatti – città del distretto di Erode, Tamil Nadu
 Vadugapatti – città del distretto di Theni, Tamil Nadu